Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Моніку Селеш з рахунком 6–2, 6–1. У 16 років і 6 місяців Хінгіс стала наймолодшою 1-ю ракеткою світу в історії WTA. Вперше, починаючи з 17 серпня 1987 року жодна з трьох тенісисток, Граф, Селеш і Аранча Санчес Вікаріо не була 1-ю ракеткою світу.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Всі 32 сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

 Мартіна Хінгіс (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (4-те коло)
 Яна Новотна (півфінал)
 Моніка Селеш (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (4-те коло)
 Анке Губер (3-тє коло)
 Іріна Спирля (чвертьфінал)
 Іва Майолі (чвертьфінал)
 Каріна Габшудова (2-ге коло)
 Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
 Барбара Паулюс (півфінал)
 Аманда Кетцер (2-ге коло)
 Юдіт Візнер (3-тє коло)
 Кімберлі По (3-тє коло)
 Бренда Шульц-Маккарті (2-ге коло)
 Олена Лиховцева (4-те коло)
 Наталі Тозья (3-тє коло)
 Магдалена Малеєва (3-тє коло)
 Сабін Аппельманс (3-тє коло)
 Руксандра Драгомір (3-тє коло)
 Чанда Рубін (4-те коло)
 Ліза Реймонд (3-тє коло)
 Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
 Сандрін Тестю (чвертьфінал)
 Ай Суґіяма (3-тє коло)
 Домінік Ван Рост (2-ге коло)
 Емі Фрейзер (3-тє коло)
 Лінда Вілд (2-ге коло)
 Катаріна Студенікова (3-тє коло)
 Оса Карлссон (4-те коло)
 Генрієта Надьова (3-тє коло)
 Барбара Шетт (4-те коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton Championships 1997 Draw

Жінки, одиночний розряд
Одиночний розряд